Julinstjärnarna är ett par sjöar i Jokkmokks kommun i Lappland som ingår i Piteälvens huvudavrinningsområde:

Julinstjärnarna (Jokkmokks socken, Lappland, 733002-169541), sjö i Jokkmokks kommun 
Julinstjärnarna (Jokkmokks socken, Lappland, 733043-169496), sjö i Jokkmokks kommun